Trois-Rivières ist der Name eines gescheiterten Gemeindezusammenschlusses im Kanton Bern in der Schweiz.

Bei dem auf den 1. Januar 2015 geplanten Zusammenschluss waren als Fusionspartner die fünf bernjurassischen Gemeinden Tramelan, Loveresse, Reconvilier, Saicourt und Tavannes vorgesehen.

Einzelnachweise 

Geschichte (Kanton Bern)
Verwaltungskreis Berner Jura